Борьба́ с престу́пностью — это системная деятельность государственных и общественных органов, направленная на обеспечение соблюдения норм уголовного закона, недопущение причинения вреда охраняемым им интересам и благам, характеризующаяся активным противостоянием преступности и выражающаяся в профилактике преступности (путём воздействия на её детерминанты) и пресечении преступлений, применении мер ответственности к преступникам.

Другие термины 
Наиболее часто по отношению к взаимоотношениям государства, общества и преступности применяется термин «борьба с преступностью». Так, в ООН проводятся конгрессы по борьбе с преступлениями и обращению с правонарушителями. Термин «борьба» толкуется в словарях как активное противостояние неких групп, имеющих противоположно направленные интересы. А. И. Долгова указывает, что именно понятие «борьба» наиболее полно отражает характерные особенности данного вида государственной и общественной деятельности. Тем не менее, в литературе встречаются и другие названия:
 Уголовная политика, понимаемая как «генеральная линия, определяющая основные направления, цели и средства воздействия на преступность путём формирования уголовного, уголовно-процессуального, исправительно-трудового законодательства, практики его применения, а также путём выработки и реализации мер, направленных на предупреждение преступлений». А. И. Долгова отмечает, что в таком понимании уголовная политика может рассматриваться как тождественная борьбе с преступностью категория, либо как «политика борьбы с преступностью», определяющая её основные направления.
 Война с преступностью. Термин "война" указывает на большую по сравнению с термином "борьба" ожесточённость противостояния, преобладание карательных и полицейских мер, направленных на полное уничтожение противника. А. И. Долгова указывает, что государство не должно относиться к своим гражданам, пусть и совершившим преступление, как к внешним врагам, что воздействие на преступность должно быть направлено не на уничтожение или изгнание преступников из общества, а на их возвращение к нормальной общественной жизни.
 Компромисс. Данный термин предполагает поиск некоторого равновесия между интересами общества и интересами криминала, устраивающего обе стороны. А. И. Долгова указывает, что компромисс возможен лишь по отношению конкретных преступников или отдельных их контингентов, но не по отношению к преступности в целом и лишь в целях уменьшения вреда, причинённого обществу преступлением.
 Контроль над преступностью. Теория контроля над преступностью основана на учении Эмиля Дюркгейма о преступности как нормальном социальном явлении, вечно существующем в обществе, с которым невозможно и нецелесообразно бороться, и которое надо лишь контролировать, чтобы оно не выходило за определённые рамки.
 Противодействие преступности. А. И. Долгова отмечает, что этот термин не отражает активной роли государства и общества в борьбе с преступностью, направленной не только на пресечение преступлений, но и на их предупреждение.
 Воздействие на преступность. А. И. Долгова указывает, что термин "воздействие" предполагает однонаправленность действия, в то время как преступность активно противостоит государству, порождая новые криминальные детерминанты и усиливая действие уже существующих (самодетерминация преступности).

Задачи борьбы с преступностью 
В криминологии долгое время оставался спорным вопрос о возможности победы в борьбе с преступностью, полной ликвидации преступности как социального явления. Высказывались крайние точки зрения: от признания преступности нормальным социальным явлением, полная ликвидация которого не только невозможна, но и пагубна для общества (Э. Дюркгейм), и до утверждений о неминуемом отмирании преступности в ходе общественного прогресса (марксистская криминология). 

Современная криминология исходит из положения о том, что хотя причины и условия преступности присущи любому обществу (и, следовательно, её полное искоренение является невозможным), она является несомненно вредным явлением, к минимизации масштабов которого нужно стремиться. Задача государства и общества в борьбе с преступностью, таким образом, состоит в том, чтобы не допустить расширения сферы влияния преступности, по возможности стремиться к уменьшению её негативных последствий, не допускать тех её проявлений, которые можно предотвратить без чрезмерных усилий.

Принципы борьбы с преступностью 
Выделяются следующие основополагающие начала борьбы с преступностью:
 Примат предупреждения преступности, а не реагирования на конкретные преступления.
 Достижение невыгодности совершения преступления.
 Обеспечение выявления и реального привлечения к ответственности (не обязательно сводящейся к наказанию) наибольшего возможного числа лиц, совершивших преступления (неотвратимость наступления уголовной ответственности).
 Применение мер реагирования только в случае выявления действительного нарушения закона, а не при обнаружении преступного намерения или социальной опасности конкретной личности.
 Личная ответственность виновного за совершение преступления.
 Конструирование и использование уголовно-правовых мер, учитывающих экономические, политические, социальные, духовные особенности общества, в котором они будут применяться. Противодействие общества вызывают как излишне мягкие, так и излишне строгие меры воздействия.
 Соблюдение законности при борьбе с преступностью, осуществление всех связанных с ней мероприятий исключительно в рамках, предусмотренных международными актами, Конституцией, законами и подзаконными актами.
 Контроль общества над правоохранительной системой.
 Комплексный характер осуществляемых мер, отсутствие уклона как в сторону правоохранительных, так и в сторону превентивных мер.
 Равенство всех граждан и юридических лиц перед законом.
 Оснащение органов, осуществляющих борьбу с преступностью, наиболее современными техническими средствами и научными методиками такой борьбы.
 Международное сотрудничество как на двусторонней основе, так и в рамках участия государств в специальных международных организациях.

Органы, осуществляющие борьбу с преступностью

Государственные органы 
Построение системы государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью, основано на принципе разделения властей:
 Законодательная власть занимается созданием нормативно-правовой базы для борьбы с преступностью путём принятия новых законов и совершенствования существующих. Кроме того, представительные законодательные органы, как правило, наделяются полномочиями по контролю за действиями исполнительной власти, в том числе по осуществлению борьбы с преступностью.
 Исполнительная власть напрямую осуществляет функции по борьбе с преступностью. Подконтрольные этой ветви власти правоохранительные органы реализуют меры по предупреждению преступности, осуществляют оперативно-розыскную деятельность, предварительное расследование преступлений. В ведении исполнительной власти также, как правило, находится система исполнения уголовных наказаний.
 Судебная власть осуществляет правосудие по конкретным уголовным делам.

Отдельными функциями по борьбе с преступностью могут быть также наделены другие государственные органы (например, прокуратура, осуществляющая борьбу с преступностью в рамках надзора за соблюдением законности и представления интересов государства и общества в суде) и органы местного самоуправления.

Негосударственные органы 
Помимо государства, в борьбе с преступностью могут участвовать:
 Органы негосударственной системы безопасности: частные охранные предприятия и службы безопасности организаций, частные детективные службы, учебные и консультативные организации.
 Общественные организации (например, добровольные народные дружины).
 Отдельные граждане и их группы, осуществляющие содействие правоохранительным органам.
 Средства массовой информации, привлекающие внимание общества к проблемам борьбы с преступностью, а также осуществляющие журналистские расследования.

Примечания

Литература 
 Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. М., 2007. ISBN 5-89123-931-0.
 Криминология: Учебник / И. Я. Козаченко, К. В. Корсаков. М., 2011. ISBN 978-5-91768-209-9.

Криминология